Bradypodion adolfifriderici är en ödleart som beskrevs av  Richard Sternfeld 1912. Bradypodion adolfifriderici ingår i släktet Bradypodion och familjen kameleonter. Inga underarter finns listade.

Källor 

Kameleonter
adolfifriderici